

Toponyme 

Hadid (Israël)
Hadid (Iran)

Patronyme 

Ahmed Hadid (né en 1984), footballeur omani
 (né en 1999), mannequin et personnalité médiatique américain
Bella Hadid (née en 1996), mannequin et personnalité médiatique américaine
Gigi Hadid (née en 1995), mannequin et personnalité médiatique américaine
Kahina Hadid (née en 1983), judokate algérienne
Mustafa Hadid (né en 1988), footballeur germano-afghan
Zaha Hadid (1950-2016), architecte urbaniste irako-britannique